В отборочной группе 9 молодёжного чемпионата Европы по футболу 2009 играли сборные Германии, Израиля, Северной Ирландии, Молдовы и Люксембурга.

Итоговая таблица

Результаты матчей 

Отборочный турнир